Blaßnig ist der Name folgender Orte:
 
 Blaßnig (Gemeinde Kleblach-Lind), Ortschaft in der Gemeinde Kleblach-Lind, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Blaßnig ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Blaßnig (* 1963) österreichischer Skiläufer

Siehe auch:
 Blassnig
 Plassnik